Бага́ — муніципалітет в Автономній області Каталонія, Іспанія
 Бага — назва села Новобобрівське Балаклавського району Севастопольської міської ради України до 1945 року

Див. також
 Баге (значення)
 Баг (значення)